Photolite  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales du groupe des silicates : 
 la Pectolite ou 
 la Wollastonite.

Notes et références